Andrade pode se referir a:

 Andrade, sobrenome / apelido de família.

Portugal
 Jorge Andrade, futebolista português.
 Miguel Andrade Gomes, esgrimista português.
 Eugénio de Andrade, poeta português.

Brasil
 Jorge Luís Andrade da Silva, ex-jogador de futebol brasileiro e atual técnico, que atuou em vários clubes na década de 80.
 João Henrique de Andrade Amaral, jogador de futebol brasileiro, que atua como volante, que atualmente está no Linense.
 Carlos Drummond de Andrade, poeta brasileiro.
 Joaquim Pedro de Andrade, cineasta brasileiro.
 José Bonifácio de Andrade e Silva, estadista brasileiro.
 Mário Raul de Moraes Andrade, poeta modernista brasileiro.
 José Oswald de Sousa Andrade, escritor brasileiro (patrono da poesia concretista no Brasil).
Desambiguação